London Records es una discográfica con sede en el Reino Unido, que originalmente sacaba al mercado discos en los Estados Unidos, Canadá y América Latina desde 1947 hasta los años 1980.  

Hoy es una subsidiaria de Warner Music.

Artistas de London 
 East 17
 The Yes/No People (Stomp)
 Voice Of The Beehive
 New Order
 The Other Two
 Michaela Strachan
 The High
 Hard Rain
 Junior Giscombe
 Michelle Shocked
 No Sweat
 Perfect Day
 Glen Medeiros
 Jimmy Sommerville
 Bronski Beat
 The Communards
 Banderas
 Then Jerico
 Zucchero
 All Saints
 Shaznay Lewis
 Mel Blatt
 Sugababes
 Siobhán Donaghy
 His Latest Flame
 A
 Holly Valance
 Dannii Minogue
 Shakespears Sister
 The Rolling Stones
 Yma Sumac 
 Rabito

Referencias 

Discográficas de Reino Unido
Warner Music Group